Václav Habsburský (9. března 1561 Vídeňské Nové Město – 22. září 1578 Madrid) byl rakouský arcivévoda.

Život 
Byl osmým synem (jedenáctým potomkem) císařského páru Maxmiliána II. a jeho manželky (a sestřenice), španělské infantky Marie.
V roce 1570 se Václavova nejstarší sestra Anna provdala za španělského krále Filipa II. Dva mladší bratři Václav a Albrecht ji doprovodili na dvůr jejího manžela v Madridu. Na dvoře španělského švagra měli oba mladíci dokončit své vzdělání a poučit se o životě. Dařilo se jim, v roce 1577 byl šestnáctiletý Václav jmenován velkopřevorem kastilského řádu johanitů. O rok později 22. září 1578 však zemřel. Pochován byl v Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, kryptě Pantheonu španělských infantů v El Escorialu.

Vývod z předků

Literatura

Externí odkazy 
 

Habsburkové v 16. století
Václav Habsburský
Maltézští rytíři
Narození v roce 1561
Narození 9. března
Narození ve Vídeňském Novém Městě
Úmrtí v roce 1578
Úmrtí 22. září
Úmrtí v Madridu
Pohřbení v Escorialu
Muži